

Pelotas est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Le rio Pelotas est un cours d'eau des États du Rio Grande do Sul et de 
 L'arroio Pelotas est un ruisseau de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme